Циклічний алгоритм - це алгоритм, який передбачає неодноразове, скінченне виконання певних дій. Кожний циклічний алгоритм має умову, яка набуває властивостей істинності чи хибності. Якщо умова істинна, то зазвичай алгоритм закінчується, а якщо хибна - то продовжується, до досягнення властивості істинності.

Приклад циклічного алгоритму 
 
 Налити в банку води.
 Вилити воду з банки у відро.
 Відро повне? Якщо "так", то завершити виконання алгоритму. Якщо значення "ні", то повернутися до першої команди алгоритму і продовжувати до того часу, поки алгоритм не буде закінчено, тобто доки відро не буде повне.